Кварти́ра:
 Квартира — часть жилого дома, преимущественный вид жилья в городах.
 Квартира — место расположения войск в населённом пункте.
 Штаб-квартира — место расположения штаба формирования.
 Квартира — советское название катерны при игре в лото.

Фильмы 
 «Квартира» — 1960, реж. Билли Уайлдер.
 «Квартира» — 1989, реж. Сайдо Курбанов.
 «Квартира» — 1992, реж. Геннадий Павлов
 «Квартира» — 1996, реж. Жиль Мемуни.
 «Квартира» — 2010, реж. Хемант Мадхукар.
 «Квартира» — 2011, реж. Арнон Гольдфингер.

Литературные произведения 

 «Квартира» — 2015, повесть, литературный дебют писателя В. Ставецкого

См. также 
 Quarteera — русскоязычная ЛГБТ-организация в Германии.